Ceiba (geslacht), plantengeslacht uit de kaasjeskruidfamilie

Plaatsen
 Ceiba (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Ceiba (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente
 La Ceiba (Honduras), een havenstad in het noorden van Honduras
 La Ceiba (Trujillo), een gemeente in de Venezolaanse staat Trujillo
 La Ceiba (natuurgebied), een beschermd natuurgebied - UICN-categorie III, Natuurmonument - in de Dominicaanse Republiek